Americano steht für:
 Americano (Cocktail)
 Americano (1955), US-amerikanischer Spielfilm von William Castle
 Americano (2005), US-amerikanisch-spanischer Spielfilm von Kevin Noland
 Americano (2011), französischer Spielfilm von Mathieu Demy
 Americano (2013), US-amerikanischer Spielfilm von Jason Begue
 SC Americano (ES), brasilianischer Fußballklub aus Vitória
 SC Americano (Novo Hamburgo), brasilianischer Fußballklub aus Novo Hamburgo
 SC Americano (Porto Alegre), brasilianischer Fußballklub aus Porto Alegre
 SC Americano (RJ), brasilianischer Fußballklub aus Rio de Janeiro
 SC Americano (SP), brasilianischer Fußballklub aus Santos, später São Paulo
 The Americano, US-amerikanischer Stummfilm von John Emerson aus dem Jahr 1916

Americano ist der Familienname folgender Personen:
 Antônio Americano do Brasil (1892–1932), brasilianischer Arzt und Schriftsteller
 Luiz Americano (1900–1960), brasilianischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Americano Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 Americano do Brasil, Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Goiás
 Estero Americano, ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 Caffè americano, siehe Liste der Kaffeespezialitäten